

Persone 
 Agnès Fienga – astronoma francese
 Ruben Fienga – ingegnere e dirigente pubblico italiano

Altro 
 Palazzo Fienga – palazzo di Nocera Inferiore
 15986 Fienga – asteroide della fascia principale